

Persone 
 François Abadie (1930-2001) – politico francese
 Henry Richard Abadie (1841-1915) – militare britannico
 Jacques Abadie (1654-1727) – teologo calvinista francese
 Jean Marie Charles Abadie (1842-1932) – oculista francese
 John Abadie (1854-1905) – giocatore di baseball statunitense
 Joseph Louis Irenée Jean Abadie (1873-1946) – neurologo e psichiatra 
 Paul Abadie (1812-1884) – architetto francese
 Simon Abadie (n. 1978) – pilota automobilistico francese

Medicina
 Segno di Abadie – segno clinico

Altri progetti